

Aviazione 
 Alisport Silent 2 Electro – velivolo prodotto in serie dalla Alisport

Musica 
 Electro – sottogenere dell'electronic dance music
 Electro house – sottogenere della musica house

Persone 
 Electro – ring name alternativo di Electroshock, wrestler messicano
 Electro – wrestler portoricano

Personaggi immaginari 
 Electro – personaggio dell'universo Marvel Comics
 Electro – personaggio del media franchise Transformers

Televisione 
 Electro – episodio della prima stagione della serie televisiva The Mighty Boosh